Сарос 133 — одна із серій сонячних затемнень сарос, що повторюється кожні 18 років 11 днів і містить 72 затемнення. Серія почалась із часткового сонячного затемнення 13 липня 1219 року в північному Юконі  приблизно за 100 кілометрів на схід від теперішнього національного парку Воннут, і досягла кільцеподібних затемнень 20 листопада 1435 року. Серія мала одне гібридне затемнення 24 січня 1544 року. Стадія повних затемнень триває від 3 лютого 1562 до 21 червня 2373 року. Серія закінчиться частковим затемненням 5 вересня 2499 року. Найдовша тривалість повного затемнення була 6 хвилин 60 секунд 7 серпня 1850 року.

Сонячні затемнення 
В цьому списку дати для перших 21 затемнення наведені за Юліанським календарем, а для решти — за Григоріанським.

Посилання 
 Опис серії сонячних затемнень Сарос 133 на сайті НАСА

Сарос